Laeisz steht für:
 F. Laeisz, Hamburger Reederei
 Laeisz (Familie), Hanseatengeschlecht

Laeisz ist der Familienname folgender Personen:Personen:
 Carl Laeisz (1828–1901), deutscher Kaufmann und Reeder
 Carl Ferdinand Laeisz (1853–1900), deutscher Unternehmer und Reeder
 Carl Martin Laeisz (1803–1864), deutscher Dekorationsmaler
 Erich Laeisz (1888–1958), deutscher Regattasegler, Reeder und Politiker
 Ferdinand Laeisz (1801–1887), deutscher Unternehmer und Reeder
 Rainer Stuhlmann-Laeisz (* 1942), deutscher Philosoph